Scherrer steht für:
 Scherrer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Scherrer (Schaffhausen), 1949 in Schaffhausen gegründete Druckerei
 Scherrer (Hannover), um 1900 in Hannover aus der Steindruckerei Harbers & Co. hervorgegangene Druckerei
 Alfred Scherrer AG, Schweizer Heizungs- und Sanitär-Aktiengesellschaft in der Region Schaffhausen
 Debye-Scherrer-Verfahren, dient der Untersuchung und Identifikation pulverförmiger kristalliner Substanzen durch Röntgenbeugung
 Scherrer-Gleichung, bietet in der Röntgenbeugung die Möglichkeit, die Kristallgröße experimentell zu bestimmen
 Paul Scherrer Institut, multidisziplinäres Forschungsinstitut für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Schweiz

Siehe auch:
 Schärer
 Schärrer
 Scherer (Begriffsklärung)